Naselje u Srbiji:
 Užice, naselje u sastavu općine Užice, Zlatiborski upravni okrug

Općina u Srbiji:
 Užice (općina), općina u Zlatiborskom upravnom okrugu, Središnja Srbija